Изгородь:
 Изгородь — легкий забор.
 Живая изгородь — забор (изгородь, ограда), представляющий собой посадку растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.
 Электрическая изгородь — устройство для ограничения передвижения скота по пастбищу.